Cryptosylvicola est un genre monotypique de passereaux de la famille des Bernieridae. Il est endémique de l'Est de Madagascar.

Liste des espèces 
Selon  :
 Cryptosylvicola randrianasoloi Goodman, Langrand & Whitney, BM, 1996 — Sylvicole cryptique, Cryptofauvette de Madagascar

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Bernieridae